Korołówka (też Karolówka, Korolówka, ukr. Королівка) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim należącym do obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Korołówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon brodzki